Байбекский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Красноярском районе Астраханской области России.

Административный центр — село Байбек.

География 

Граничит на севере с Аксарайским сельсоветом, на юге — c Ватаженским и Красноярским сельсоветами, на западе — с Джанайским и Бузанским сельсоветами. На востоке проходит граница с Казахстаном.

История 
Сельсовет образован в 1918 году. В июне 1954 года был упразднён и включён в состав Малоаральского сельсовета. В 1960 году восстановлен путём переименования Малоаральского сельсовета в Байбекский. В 1997 году село Малый Арал было выделено из состава Байбекского сельсовета в отдельное от сельсовета муниципальное образование.
 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Астраханской области от 6 августа 2004 года № 43/2004-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района».

В 2015 году Байбекский и Юбилейнинский сельсоветы были объединены в Байбекский сельсовет с административным центром в селе Байбек.

Население

Состав 

 Упразднённые населённые пункты
4 июня 2012 года упразднён посёлок Шагала.

Примечания 

Муниципальные образования Красноярского района Астраханской области
Сельские поселения Астраханской области